«Дети Портвейна» — девятый альбом группы «Ундервуд». Презентация состоялась 20 сентября 2019 года. Альбом представлен 14 песнями, в числе которых синглы «Скарлетт Йоханссон едет в Херсон», « Ракеты на Марс», «Эпоха», « Собаки на заднем дворе» и «Под острым углом». На шесть песен записаны клипы — «Скарлет Йоханссон едет в Херсон»(2017 год), «Ракеты на Марс»(2018 год) и «Эпоха»(2018 год), «Под острым углом»(2019 год), «Батман-тандю»(2020 год) и «Дети портвейна»(2020 год).

Список композиций 

Авторы музыки и текстов всех песен В. Ткаченко и М. Кучеренко

Участники записи 
 Владимир Ткаченко — вокал, бэк-вокал, клавиши
 Максим Кучеренко — вокал, бэк-вокал
 Максим Леонов — гитара
 Евгений Ярын — бас-гитара
 Владимир Бусель — барабаны
 Илья Кононов — звукорежиссёр записи (1-14), сведение (8)
 Сергей Грачев — сведение (1-7, 9-14), мастеринг, звуковой дизайн

Записано на студии 10Records.

Белых Никита — выпускающий продюсер.

Грем — арт, оформление.

Примечания

Ссылки 
 Альбом «Дети Портвейна» на официальном сайте группы Ундервуд 

Альбомы группы «Ундервуд»